Сисери́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Сисери, Пьер (1782—1868) — французский театральный художник и сценограф.
 Сисери, Эжен (1813—1890) — французский живописец, рисовальщик, литограф и акварелист.